Breekpunt, het opzettelijk stilzetten van de uitvoering van een computerprogramma op een bepaald punt om het te kunnen debuggen
Breakpoint (demoscene), een bijeenkomst in Duitsland van de demoscene
Breakpoint (computerspel), een computerspel voor de PlayStation